Pakosz – część miasta Kielce

Osoby o nazwisku Pakosz:
 Czesław Pakosz (1776 – po 1812) – generał brygady Wojska Polskiego
 Irena Pakosz (Irena Czuta; ur. 1966) – polska lekkoatletka, 
 Jan Pakosz (1738–?) – sędzia grodzki smoleński, pisarz grodzki smoleński, starosta petelski
 
 Konstanty Pakosz  (ok. 1732–1789) – major 4. Regimentu Pieszego Buławy Polnej Litewskiej
 Marcin Pakosz (1874-1930) – działacz SDKPiL, rewolucjonista
 Michał Pakosz (1888-1938) – generał brygady Wojska Polskiego
 Trojan Józef Feliks Pakosz (zm. 1696) – sędzia ziemski połocki, pisarz ziemski połocki, poseł sejmiku połockiego na sejm zwyczajny

Zobacz też 
 Pakosze